een kloosterorde waar alleen vrouwen lid van zijn
 een klooster (gebouw) waar alleen vrouwen wonen
 Galilea (Noardeast-Fryslân), streek in Nederland